Crocker kan syfta på:

 Crocker (klädmärke) – ett varumärke för jeans
 Crocker (motorcykeltillverkare) – en amerikansk motorcykeltillverkare
 Betty Crocker – en fiktiv figur
 Denzel Crocker – en fiktiv figur i tecknade TV-serien Fairly Odd Parents